Мистер Олимпия — самое значимое международное соревнование по культуризму, проводимое под эгидой Международной федерации бодибилдинга ().

Соревнования были организованы Джо Вейдером с целью помочь победителям конкурса Мистер Вселенная продолжить тренировки и зарабатывать деньги.

Первый конкурс состоялся 18 сентября 1965 года в Нью-Йорке.

С 1999 года, как правило, соревнования проводятся в Лас-Вегасе.

14 февраля 2020 года компания American Media объявила о продаже принадлежащей ей компании Mr. Olympia LLC, владеющей брендом Мисс Олимпия и правами на проведение соревнований, американскому предпринимателю Джейку Вуду.

За 57 лет (1965—2022) чемпионами становились 17 человек.

Победители конкурса

Народный чемпион 
Начиная с 2018 года, вручается титул «Народный чемпион», путём голосования зрителей.

Количество побед

Статистика участников

Победители

Все участники

См. также

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Mr. Olympia
 История Mr. Olympia
 Mr. Olympia 2011
 История и результаты Мистер Олимпия за все годы
 Самые скандальные Мистер Олимпии

Соревнования по культуризму